Di seguito una lista di asteroidi dal numero 329001 al 330000 con data di scoperta e scopritore.

329001-329100 

|-
|329001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329002 - ||  ||  || NEAT
|-
|329003 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329004 - ||  ||  || NEAT
|-
|329005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329007 - ||  ||  || CSS
|-
|329008 - ||  ||  || Pittichova, J., Bedient, J.
|-
|329009 - ||  ||  || NEAT
|-
|329010 - ||  ||  || CSS
|-
|329011 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|329012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329014 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329016 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|329017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329018 Neufeld ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|329019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329023 - ||  ||  || CSS
|-
|329024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329025 Annekathrin ||  ||  || ADAS
|-
|329026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329029 - ||  ||  || CSS
|-
|329030 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329032 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329034 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329036 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329038 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|329039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329049 - ||  ||  || NEAT
|-
|329050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329051 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329059 - ||  ||  || CSS
|-
|329060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329061 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329063 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329069 Russellporter ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|329070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329074 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329075 - ||  ||  || CSS
|-
|329076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329077 - ||  ||  || CSS
|-
|329078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329080 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329082 - ||  ||  || WISE
|-
|329083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329084 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329086 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|329087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329089 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329093 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329094 - ||  ||  || Charleston
|-
|329095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

329101-329200 

|-
|329101 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329105 - ||  ||  || CSS
|-
|329106 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329110 - ||  ||  || CSS
|-
|329111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329116 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329117 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329122 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329127 - ||  ||  || CSS
|-
|329128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329130 - ||  ||  || NEAT
|-
|329131 - ||  ||  || CSS
|-
|329132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329139 - ||  ||  || NEAT
|-
|329140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329142 - ||  ||  || CSS
|-
|329143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329146 - ||  ||  || NEAT
|-
|329147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329151 - ||  ||  || NEAT
|-
|329152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329153 - ||  ||  || NEAT
|-
|329154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329155 - ||  ||  || WISE
|-
|329156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329157 - ||  ||  || NEAT
|-
|329158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329160 - ||  ||  || CSS
|-
|329161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329162 - ||  ||  || NEAT
|-
|329163 - ||  ||  || CSS
|-
|329164 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329172 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329175 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329177 - ||  ||  || NEAT
|-
|329178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329182 - ||  ||  || NEAT
|-
|329183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329185 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329188 - ||  ||  || NEAT
|-
|329189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329194 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329196 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

329201-329300 

|-
|329201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329203 - ||  ||  || NEAT
|-
|329204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329215 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329222 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329232 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329242 - || -2 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|329243 - || -3 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|329244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329255 - ||  ||  || ODAS
|-
|329256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329262 - ||  ||  || CSS
|-
|329263 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329264 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329268 - ||  ||  || CSS
|-
|329269 - ||  ||  || CSS
|-
|329270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329273 - ||  ||  || CSS
|-
|329274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329276 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|329277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329284 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|329285 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|329286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329293 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329294 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

329301-329400 

|-
|329301 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329304 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329307 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329310 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329313 - ||  ||  || NEAT
|-
|329314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329316 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329318 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329320 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329323 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329327 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329328 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329330 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329331 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329332 - ||  ||  || NEAT
|-
|329333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329336 - ||  ||  || SKADS
|-
|329337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329338 - ||  ||  || NEAT
|-
|329339 - ||  ||  || NEAT
|-
|329340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329341 - ||  ||  || NEAT
|-
|329342 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329344 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|329345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329346 - ||  ||  || NEAT
|-
|329347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329349 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329353 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329356 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329364 - ||  ||  || NEAT
|-
|329365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329366 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329370 - ||  ||  || NEAT
|-
|329371 - ||  ||  || NEAT
|-
|329372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329373 - ||  ||  || NEAT
|-
|329374 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329375 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329376 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329377 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329378 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329380 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329382 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329383 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329386 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329388 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329390 - ||  ||  || NEAT
|-
|329391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329397 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329399 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329400 - ||  ||  || LINEAR
|}

329401-329500 

|-
|329401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329404 - ||  ||  || NEAT
|-
|329405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329406 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329408 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329410 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|329411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329414 - ||  ||  || NEAT
|-
|329415 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329416 - ||  ||  || CSS
|-
|329417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329418 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329419 - ||  ||  || NEAT
|-
|329420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329421 - ||  ||  || NEAT
|-
|329422 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329423 - ||  ||  || NEAT
|-
|329424 - ||  ||  || NEAT
|-
|329425 - ||  ||  || NEAT
|-
|329426 - ||  ||  || NEAT
|-
|329427 - ||  ||  || NEAT
|-
|329428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329429 - ||  ||  || WISE
|-
|329430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329432 - ||  ||  || CSS
|-
|329433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329435 - ||  ||  || NEAT
|-
|329436 - ||  ||  || NEAT
|-
|329437 - ||  ||  || NEAT
|-
|329438 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329439 - ||  ||  || NEAT
|-
|329440 - ||  ||  || NEAT
|-
|329441 - ||  ||  || NEAT
|-
|329442 - ||  ||  || NEAT
|-
|329443 - ||  ||  || NEAT
|-
|329444 - ||  ||  || NEAT
|-
|329445 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329446 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329451 - ||  ||  || NEAT
|-
|329452 - ||  ||  || NEAT
|-
|329453 - ||  ||  || NEAT
|-
|329454 - ||  ||  || NEAT
|-
|329455 - ||  ||  || NEAT
|-
|329456 - ||  ||  || NEAT
|-
|329457 - ||  ||  || NEAT
|-
|329458 - ||  ||  || NEAT
|-
|329459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329462 - ||  ||  || NEAT
|-
|329463 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|329464 - ||  ||  || NEAT
|-
|329465 - ||  ||  || NEAT
|-
|329466 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329467 - ||  ||  || NEAT
|-
|329468 - ||  ||  || NEAT
|-
|329469 - ||  ||  || NEAT
|-
|329470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329471 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|329472 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|329473 - ||  ||  || NEAT
|-
|329474 - ||  ||  || NEAT
|-
|329475 - ||  ||  || NEAT
|-
|329476 - ||  ||  || NEAT
|-
|329477 - ||  ||  || NEAT
|-
|329478 - ||  ||  || NEAT
|-
|329479 - ||  ||  || NEAT
|-
|329480 - ||  ||  || NEAT
|-
|329481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329482 - ||  ||  || NEAT
|-
|329483 - ||  ||  || NEAT
|-
|329484 - ||  ||  || NEAT
|-
|329485 - ||  ||  || NEAT
|-
|329486 - ||  ||  || NEAT
|-
|329487 - ||  ||  || NEAT
|-
|329488 - ||  ||  || NEAT
|-
|329489 - ||  ||  || NEAT
|-
|329490 - ||  ||  || NEAT
|-
|329491 - ||  ||  || NEAT
|-
|329492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329493 - ||  ||  || CSS
|-
|329494 - ||  ||  || NEAT
|-
|329495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329498 - ||  ||  || NEAT
|-
|329499 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329500 - ||  ||  || NEAT
|}

329501-329600 

|-
|329501 - ||  ||  || NEAT
|-
|329502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329503 - ||  ||  || NEAT
|-
|329504 - ||  ||  || NEAT
|-
|329505 - ||  ||  || NEAT
|-
|329506 - ||  ||  || NEAT
|-
|329507 - ||  ||  || NEAT
|-
|329508 - ||  ||  || NEAT
|-
|329509 - ||  ||  || NEAT
|-
|329510 - ||  ||  || NEAT
|-
|329511 - ||  ||  || NEAT
|-
|329512 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329513 - ||  ||  || NEAT
|-
|329514 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|329515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329516 - ||  ||  || NEAT
|-
|329517 - ||  ||  || NEAT
|-
|329518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329520 - ||  ||  || NEAT
|-
|329521 - ||  ||  || NEAT
|-
|329522 - ||  ||  || NEAT
|-
|329523 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329524 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329525 - ||  ||  || NEAT
|-
|329526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329527 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329534 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329535 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329536 - ||  ||  || NEAT
|-
|329537 - ||  ||  || NEAT
|-
|329538 - ||  ||  || NEAT
|-
|329539 - ||  ||  || NEAT
|-
|329540 - ||  ||  || NEAT
|-
|329541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329543 - ||  ||  || NEAT
|-
|329544 - ||  ||  || NEAT
|-
|329545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329549 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329550 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329551 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329552 - ||  ||  || NEAT
|-
|329553 - ||  ||  || NEAT
|-
|329554 - ||  ||  || NEAT
|-
|329555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329558 - ||  ||  || NEAT
|-
|329559 - ||  ||  || NEAT
|-
|329560 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329561 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329562 - ||  ||  || NEAT
|-
|329563 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329565 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329566 - ||  ||  || NEAT
|-
|329567 - ||  ||  || NEAT
|-
|329568 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329569 - ||  ||  || NEAT
|-
|329570 - ||  ||  || NEAT
|-
|329571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329573 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329574 - ||  ||  || La Palma
|-
|329575 - ||  ||  || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|329576 - ||  ||  || NEAT
|-
|329577 - ||  ||  || NEAT
|-
|329578 - ||  ||  || NEAT
|-
|329579 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329580 - ||  ||  || NEAT
|-
|329581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329582 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329586 - ||  ||  || NEAT
|-
|329587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329589 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329590 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329591 - ||  ||  || NEAT
|-
|329592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329594 - ||  ||  || NEAT
|-
|329595 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329596 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|329597 - ||  ||  || NEAT
|-
|329598 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329599 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329600 - ||  ||  || Sarneczky, K.
|}

329601-329700 

|-
|329601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329602 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329603 - ||  ||  || NEAT
|-
|329604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329607 - ||  ||  || NEAT
|-
|329608 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|329609 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329610 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329616 - ||  ||  || NEAT
|-
|329617 - ||  ||  || NEAT
|-
|329618 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|329619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329620 - ||  ||  || NEAT
|-
|329621 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329622 - ||  ||  || NEAT
|-
|329623 - ||  ||  || NEAT
|-
|329624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329626 - ||  ||  || NEAT
|-
|329627 - ||  ||  || NEAT
|-
|329628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329629 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329630 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329631 - ||  ||  || NEAT
|-
|329632 - ||  ||  || NEAT
|-
|329633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329634 - ||  ||  || NEAT
|-
|329635 - ||  ||  || NEAT
|-
|329636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329637 - ||  ||  || Andrushivka
|-
|329638 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329639 - ||  ||  || NEAT
|-
|329640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329641 - ||  ||  || NEAT
|-
|329642 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329644 - ||  ||  || NEAT
|-
|329645 - ||  ||  || NEAT
|-
|329646 - ||  ||  || NEAT
|-
|329647 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329648 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|329649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329651 - ||  ||  || NEAT
|-
|329652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329654 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329655 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329656 - ||  ||  || NEAT
|-
|329657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329658 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329659 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329660 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329661 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329662 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329663 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329669 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329670 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329671 - ||  ||  || NEAT
|-
|329672 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|329673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329674 - ||  ||  || NEAT
|-
|329675 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329679 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329681 - ||  ||  || NEAT
|-
|329682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329687 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329692 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329696 - ||  ||  || NEAT
|-
|329697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329698 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329700 - ||  ||  || LINEAR
|}

329701-329800 

|-
|329701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329704 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|329705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329706 - ||  ||  || NEAT
|-
|329707 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329708 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329709 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329710 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329711 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329712 - ||  ||  || NEAT
|-
|329713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329718 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329725 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329727 - ||  ||  || NEAT
|-
|329728 - ||  ||  || NEAT
|-
|329729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329730 - ||  ||  || NEAT
|-
|329731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329735 - ||  ||  || NEAT
|-
|329736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329740 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|329741 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329742 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329748 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329750 - ||  ||  || NEAT
|-
|329751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329753 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|329754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329755 - ||  ||  || NEAT
|-
|329756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329757 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329759 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329762 - ||  ||  || NEAT
|-
|329763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329771 - ||  ||  || CSS
|-
|329772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329774 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329775 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329778 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|329779 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329780 - ||  ||  || CSS
|-
|329781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329784 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329785 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329786 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329787 - ||  ||  || NEAT
|-
|329788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329790 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329791 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329792 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329796 - ||  ||  || NEAT
|-
|329797 - ||  ||  || NEAT
|-
|329798 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329799 - ||  ||  || NEAT
|-
|329800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

329801-329900 

|-
|329801 - ||  ||  || CSS
|-
|329802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329804 - ||  ||  || NEAT
|-
|329805 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|329806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329816 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329826 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329832 - ||  ||  || NEAT
|-
|329833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329835 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329836 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329838 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329847 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329849 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329856 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329858 - ||  ||  || NEAT
|-
|329859 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329861 - ||  ||  || CSS
|-
|329862 - ||  ||  || CSS
|-
|329863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329865 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329871 - ||  ||  || CSS
|-
|329872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329873 - ||  ||  || CSS
|-
|329874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329875 - ||  ||  || CSS
|-
|329876 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|329877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329878 - ||  ||  || Bergisch Gladbach
|-
|329879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329882 - ||  ||  || CSS
|-
|329883 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329884 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329887 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329888 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329892 - ||  ||  || CSS
|-
|329893 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329895 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329896 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329899 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

329901-330000 

|-
|329901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329907 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329910 - ||  ||  || CSS
|-
|329911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329912 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329915 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329921 - ||  ||  || NEAT
|-
|329922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329923 - ||  ||  || CSS
|-
|329924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329930 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329931 - ||  ||  || NEAT
|-
|329932 - ||  ||  || NEAT
|-
|329933 - ||  ||  || NEAT
|-
|329934 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|329935 Prévôt ||  ||  || Ory, M.
|-
|329936 - ||  ||  || NEAT
|-
|329937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329938 - ||  ||  || NEAT
|-
|329939 - ||  ||  || Needville
|-
|329940 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329941 - ||  ||  || NEAT
|-
|329942 - ||  ||  || NEAT
|-
|329943 - ||  ||  || NEAT
|-
|329944 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329945 - ||  ||  || NEAT
|-
|329946 - ||  ||  || NEAT
|-
|329947 - ||  ||  || CINEOS
|-
|329948 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329949 - ||  ||  || NEAT
|-
|329950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329951 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|329952 - ||  ||  || NEAT
|-
|329953 - ||  ||  || NEAT
|-
|329954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329956 - ||  ||  || NEAT
|-
|329957 - ||  ||  || NEAT
|-
|329958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329959 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329960 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|329961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329962 - ||  ||  || NEAT
|-
|329963 - ||  ||  || NEAT
|-
|329964 - ||  ||  || NEAT
|-
|329965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329967 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|329972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329980 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329990 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|329991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329992 - ||  ||  || De Cat, P.
|-
|329993 - ||  ||  || CSS
|-
|329994 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|329995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|329998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|329999 - ||  ||  || LONEOS
|-
|330000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0329001